Millersburg est le nom donné à plusieurs lieux aux États-Unis :

 Millersburg (Illinois)
 Millersburg (Indiana), dans le comté d'Elkhart.
 Millersburg (Comté d'Hamilton, Indiana)
 Millersburg (Comté d'Orange, Indiana)
 Millersburg (Iowa)
 Millersburg (Kentucky)
 Millersburg (Michigan)
 Millersburg (Missouri)
 Millersburg (Ohio)
 Millersburg (Oregon)
 Millersburg (Pennsylvanie)